Готки:

 Готки — город в пакистанской провинции Синд.
 Готки — один из 23 округов пакистанской провинции Синд.